Södergrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Södergrynnan, Vörå, Österbotten, 
 Södergrynnan (nordväst om Söderstenarna, Malax), Österbotten, 
 Södergrynnan (öster om Söderstenarna, Malax), Österbotten,

Se även
Södergrund
Södergrundet
Södergrunden
Norrgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar